Расковник може бити:

 'Расковник, часопис
 Расковник (биљка)
 Расковник (старословенска митологија)